Čitadela ima više značenja:
 Čitadela (Alesandrija)
 Čitadela (Kazerta)
 Čitadela (Frozinone)
 Čitadela (Mantova)
 Čitadela (Padova)
 Čitadela (Pavija)
 Čitadela (Peruđa)
 Čitadela (Vičenca)